Гана принимала участие в Летних Олимпийских играх 1992 года в Барселоне (Испания) в восьмой раз за свою историю, и завоевала одну бронзовую медаль.

Медали

Бронза 
 Футбол, мужчины.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 

Страны на летних Олимпийских играх 1992 года
1992 год в Гане